Cristina di Sassonia (1462–1521) – principessa di Sassonia e regina di Danimarca dal 1481 al 1513
 Cristina di Sassonia (1505-1549) – nobile tedesca, reggente d'Assia dal 1547 al 1549
 Maria Cristina di Sassonia (1735-1782) – badessa tedesca dell'abbazia di Remiremont
 Maria Cristina di Sassonia (1770–1851) – principessa di Sassonia-Curlandia e principessa di Carignano
 Teresa Cristina di Sassonia-Coburgo-Koháry (1902–1990)  – principessa tedesca della casa di Sassonia-Coburgo-Gotha